Drozdów heißen folgende Orte in Polen:

 Drozdów (Świnice Warckie), Dorf in der Gemeinde Świnice Warckie, Powiat Łęczycki,  Wojewodschaft Łódź
 Drozdów (Żary) (Ziebern), Dorf in der Gemeinde Żary, Wojewodschaft Lebus
 Drozdów (Zwoleń), Dorf in der Gemeinde Zwoleń, Powiat Zwoleński, Wojewodschaft Masowien